Блэкфут:

 Блэкфут (черноногие) — индейский народ в Канаде
 Блэкфут (язык) — алгонкинский язык племени «черноногих»
 Блэкфут (сихасапа, черноногие-сиу) — группа в составе народа лакота
 Блэкфут (город, Айдахо) — окружной центр округа Бингем, штат Айдахо (США)

См. также 
 Блэкфит